Hont – regione storica tra Slovacchia e Ungheria
 Hont – comune ungherese
 Comitato di Hont – comitato del Regno d'Ungheria